Kirill Sergueïevitch Touloupov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il a commencé à patiner à l'âge de onze ans. En 2006, il débute avec le Neftianik Leninogorsk dans la Vyschaïa Liga, le second échelon russe. Il est repêché en  en  au total par les Devils du New Jersey au repêchage d'entrée. Il est sélectionné par les Saguenéens de Chicoutimi au  du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est échangé en 2007 aux Tigres de Victoriaville. En 2009, il passe professionnel avec le HC Slovan Bratislava. L'équipe s'incline en finale de l'Extraliga 2010 contre le HC Košice.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection jeune. Il participe au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Rattlers de Toronto ||  || 57|| 7|| 16|| 23|| 33|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Rattlers de Toronto ||  || 40|| 16|| 28|| 44|| 30|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa Liga || 8|| 1|| 1|| 2|| 14|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Saguenéens de Chicoutimi|| LHJMQ|| 54|| 8|| 20|| 28|| 88|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2007-2008|| Saguenéens de Chicoutimi|| LHJMQ|| 14|| 2|| 2|| 4|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Tigres de Victoriaville|| LHJMQ|| 45|| 0|| 11|| 11|| 61|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2008-2009|| Tigres de Victoriaville|| LHJMQ|| 59|| 5|| 16|| 21|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010|| HC Slovan Bratislava || Extraliga || 45|| 1|| 7|| 8|| 30|| 14|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Krylia Sovetov || VHL || 9|| 1|| 1|| 2|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Molot Prikamie Perm || VHL || 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Sary Arka Karaganda || Kazakhstan || 6|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Barons d'Oklahoma City || LAH || 33|| 1|| 7|| 8|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Amour Khabarovsk || KHL || 16|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sundogs de l'Arizona || LCH || 15|| 3|| 1|| 4|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2013-2014|| Gladiators de Gwinnett || ECHL || 33|| 0|| 3|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Frederikshavn White Hawks ||AL-Bank ligaen ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||10 ||3 ||1 ||4 ||57
|-
| 2014-2015|| HK Vitiaz || KHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Thunder de Wichita || ECHL || 63|| 7|| 14|| 21|| 85|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Rush de Rapid City || ECHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international

Références 

Naissance en avril 1988
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur du Frederikshavn IK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur du HPK Hämeenlinna